Кольчугино — название населённых пунктов:

Россия 
 Кольчугино — город во Владимирской области.
 Кольчугино — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Кольчугино — название города Ленинск-Кузнецкий до 1922 года.
 Кольчугино — СИЗО № 3 во Владимире.

Крым 
 Кольчугино — село в Симферопольском районе.